OSK ist die Abkürzung für:

 Oberste Nationale Sportkommission für den Kraftfahrsport in Österreich
 Oberstufenkoordinator/-in, siehe Schulleiter
 Oberstufen-Kolleg Bielefeld
 Oberschwabenklinik
 Oder-Spree-Kanal
 Orangensaftkonzentrat, siehe Orangensaft
 Objedinennaja sudostroitelnaja korporatsija, russisches Schiffbau-Unternehmen; siehe United Shipbuilding Corporation

Ósk ist zudem die isländische weibliche Form des Namens Oskar. Er wird häufig als Zweitname verwendet. Bekannte Namensträgerinnen sind:
 Eygló Ósk Gústafsdóttir (* 1995), isländische Schwimmerin
 Regína Ósk Óskarsdóttir (* 1977), isländische Sängerin

OSK